Буля́ково () — название населённых пунктов.

Россия 
 Буляково — деревня в Чекмагушевском районе Башкортостана.
 Буляково — деревня в Шаранском районе Башкортостана.

См. также 
 Буляк